El títol de Marquès de Camps és un títol pontifici atorgat pel papa Pius IX al propietari rural gironí Pelagi de Camps i de Matas el 19 de desembre de 1876. El 1931, Carles de Camps i d'Olzinellas, segon marquès de Camps, va rehabilitar el títol de baró d'Algerri i el va unir a la dignitat del marquès de Camps.

Tenen el centre de les seves possessions al mas Ribot de Salt, però amb finques repartides per tota la demarcació de Girona i també per la resta de Catalunya, si bé resideixen a Barcelona.

El 1991, Felipe de Camps i de Subirats va cedir en dipòsit a l'Ajuntament de Salt l'arxiu patrimonial i històric del llinatge, que va ser ingressat a l'Arxiu Municipal de Salt. Posteriorment, el cinquè marquès de Camps, Jordi de Camps i Galobart, va cedir en dipòsit a l'Arxiu de Salt 65 documents més del seu patrimoni.

Marquesos de Camps

Referències

Enllaços externs 
  Informació del Marquès de Camps, amb l'escut
 Arxiu municipal de Salt.

Camps